Camerario – termine usato per indicare cariche come ciambellano, tesoriere, camerlengo
 Bartolomeo Camerario – giurista italiano
 Gino Camerario – calciatore italiano
 Cencio Camerario – nome con cui è anche citato papa Onorio III

Pagine correlate
 Cameraria